

Брезовляни — населений пункт в общині Србац, Республіка Сербська.

Брезовляни — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Іван-Жабно.
 Брезовляни-Войновицькі — населений пункт в Вировитицько-Подравській жупанії у складі громади Чачинці.